Gubben i lådan har flera betydelser:

en leksak, se Gubben i lådan
en sång av Daniel Adams-Ray, se Gubben i lådan (singel)
en sång av Gullan Bornemark
en sång inspelad av Kikki Danielsson på Kikkis 15 bästa låtar 1984
 Guben i låddan, en klassisk sketch med Hasse Alfredson och Martin Ljung från Doktor Kotte slår till 1959 och senare Karl Gerhards jubelsommar 1960.